Moniz ist der Familienname folgender Personen:

 Bendita Moniz Magno (* 1962), osttimoresische Politikerin
 Carlos Alberto Moniz Gordilho (1887–1958), brasilianischer Diplomat
 Carmelita Caetano Moniz (* 1969), osttimoresische Politikerin
 Egas Moniz (Mediziner), siehe António Egas Moniz
 Egas Moniz (o Aio) (um 1080–1146), portugiesischer Edelmann
 Elias Pereira Moniz, osttimoresischer Unabhängigkeitsaktivist und Politiker
 Ernest Moniz (* 1944), US-amerikanischer Physiker, Energieminister der USA
 Filipa de Perestrelo e Moniz, portugiesische Adlige, Ehefrau von Christoph Kolumbus
 Gertrudes Araújo Moniz (* 1967), osttimoresische Politikerin
 Júlio Botelho Moniz (1900–1970), portugiesischer General
 Justina Moniz (1959–2020), osttimoresische Freiheitskämpferin
 Kelia Moniz (* 1993), hawaiianische Surferin
 Lúcia Moniz (* 1976), portugiesische Sängerin und Schauspielerin
 Paulo Moniz Maia (* 1961), osttimoresischer Politiker
 Ricardo Moniz (* 1964), niederländischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Wendy Moniz (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Monis